

Codici 
 KYO – codice vettore IATA dell'aeroporto Topp di Tampa (Stati Uniti)

Geografia 
 Kyo (京) – antico nome comune di Kyōto (Giappone)
 East Kyo – villaggio della contea di Durham (Regno Unito)
 New Kyo – villaggio della contea di Durham (Regno Unito)
 West Kyo – villaggio della contea di Durham (Regno Unito)

Musica 
 Kyo – gruppo musicale rock francese
 Kyo – cantante del gruppo giapponese Dir en grey
 Kyo – album discografico dei Kyo del 2000

Videogiochi 
 Kyo Kusanagi – personaggio di The King of Fighters creato dalla attuale SNK Playmore.

ja:京
zh:京